Otto van Lippe (bisschop van Utrecht), als Otto II bisschop van Utrecht 1216-1227
Otto van Lippe (bisschop van Münster), als Otto II bisschop van Münster 1247-1259
Otto van Lippe (heer van Lippe), heer van Lippe 1344-1360
Otto van Lippe-Brake, graaf van Lippe-Brake 1613-1657